Le tournoi de tennis de Seattle est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1978 se dispute du 6 au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Betty Stöve, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Kerry Reid et Wendy Turnbull.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Parcours 
Deux équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Seattle
 Saison 1978 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1978
Seattle
Tennis aux États-Unis en 1978
Tennis en février 1978